Prilesje je ime več naselij:

Slovenija 

 Prilesje, Občina Lukovica
 Prilesje, Občina Velike Lašče
 Prilesje pri Plavah, Občina Kanal

Hrvaška 

 Prilesje, Občina Vrbovec, Hrvaška